

Geografia 
 Santa Cecilia, frazione del comune di Eboli (SA);
 Santa Cecilia, frazione del comune di Coli (PC)
 Santa Cecilia, distretto della Costa Rica nel cantone di La Cruz
 Santa Cecilia, comune spagnolo della comunità di Castiglia e León, provincia di Burgos;
 Santa Cecilia del Alcor, comune spagnolo della comunità di Castiglia e León, provincia di Palencia;
 Santa Cecília (Paraíba), municipio dello stato brasiliano della Paraíba;
 Santa Cecília (Santa Catarina), municipio dello stato brasiliano di Santa Catarina;
 Santa Cecília do Sul, municipio dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul;
 Santa Cecília de Voltregà, comune spagnolo della comunità di Catalogna.

Santi e beati 

 Santa Cecilia, martire a Roma nel III secolo sotto Marco Aurelio, celebrata il 22 novembre;
 Santa Cecilia di Sirmio (IV secolo), martire a Sirmio con i santi Eperenzio, Eraclio, Sostrato e Spiro; celebrata l'8 luglio;
 Santa Cecilia di Remiremont (VII secolo), badessa di Remiremont, celebrata il 12 agosto;
 Santa Cecilia di Lorena (X secolo), figlia del re di Lorena, badessa con la sorella Benedetta in un convento renano, celebrata il 17 agosto.
 Santa Cecilia Yu So-Sa (1761-1839), martire in Corea, celebrata il 23 novembre.

 Beata Cecilia (XIII secolo), monaca domenicana a Bologna; celebrata con le beate Diana ed Amata il 10 giugno;
 Beata Cecilia Cesarini (†1260), vergine, suora domenicana, celebrata il 4 agosto;
 Beata Cecilia da Ferrara (†1511), monaca, celebrata il 19 dicembre;

Edifici religiosi 

 Cattedrale di Santa Cecilia ad Albi (Francia)
 Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, basilica romana;

Altro 
 Accademia Nazionale di Santa Cecilia, prestigiosa accademia musicale e orchestra italiana;
 Titolo cardinalizio di Santa Cecilia;
 Santa Cecilia dipinto olio su tela di Artemisia Gentileschi;
Santa Cecilia dipinto di Nicolas Poussin;
Santa Cecilia scultura di Stefano Maderno;
 Santa Cecilia o la potenza della musica (Die heilige Cäcilie, oder die Gewalt der Musik), racconto di Heinrich von Kleist pubblicato dapprima su un giornale letterario nel 1810.
 la Sala Santa Cecilia, facente parte del celebre complesso del Auditorium Parco della Musica di Roma progettato da Renzo Piano.

Bibliografia 
 Mario Sgarbossa, I santi e i beati, Paoline Editoriale libri, Milano, 1998, ISBN 88-315-1585-3
 Santi, Beati e Testimoni